Rosário da Limeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rosário da Limeira (ort), Minas Gerais, 
 Rosário da Limeira (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar